LSP — акронім, що може означати наступні поняття:

 Liskov Substitution Principle — це спеціальне визначення підтипу в об'єктно-орієнтованому програмуванні, запропоноване Барбарою Лісков;
 Lightest Supersymmetric Particle — загальна назва для найлегших з додаткових гіпотетичних частинок, знайдених в суперсиметричних моделях.
 Lymphocyte-specific protein 1 — білок